Killigrew ist der Name folgender Personen:

 Anne Killigrew (1660–1685), englische Dichterin
 Charles Killigrew (1655–1725), englischer Theatermanager und Beamter
 Thomas Killigrew (1612–1683), englischer Dramatiker und Theatermanager
 William Killigrew (1606–1695), englischer Höfling und Dramatiker